Московский государственный университет печати имени Ивана Фёдорова (МГУП) — российское высшее учебное заведение, существовавшее в 1930—2015 годах и готовившее специалистов в области полиграфии и издательского дела. 21 марта 2016 был реорганизован совместно с Университетом машиностроения (МАМИ), став Высшей школой печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета (ВШПиМ МПУ). Ныне осуществляет комплексную подготовку для всего спектра профессий в медиаиндустрии.

В 2013 году по результатам конкурса «100 лучших вузов России» МГУП имени Ивана Федорова признан лучшим профильным вузом.

История 
Основан в 1930 году как Московский полиграфический институт на базе полиграфических факультетов Московского и Ленинградского ВХУТЕИНов. Первоначально МПИ находился в ведении Полиграфического объединения ВСНХ РСФСР, затем был подчинен Наркомместпрому РСФСР, а со второй половины 1930-х — ОГИЗу (Объединению государственных книжно-журнальных издательств) РСФСР.

В 1949 году Министерство высшего образования СССР установило стипендии имени Ивана Федорова для студентов МПИ и УПИ. Тогда же в связи с расформированием ОГИЗа МПИ перешёл в ведение Главполиграфиздата СССР.

В 1993 году МПИ преобразован в Московскую государственную академию печати (МГАП).

В 1997 году МГАП получила статус университета.

C июля 2010 года МГУП носит имя Ивана Фёдорова, первопечатника России.

C 2011 года университет перешел на двухуровневую болонскую систему.

21 марта 2016 года Министерством образования и науки Российской Федерации было принято решение о слиянии МГУП им. Ивана Федорова и МАМИ и образовании на их базе Московского политехнического университета, функционирующего с 1 сентября 2016 г.

С 1 сентября 2016 года Университет печати становится Высшей школой печати и медиаиндустрии в составе Московского политехнического университета. (ВШПиМ)

Структура 
На начало 2000-х МГУП вел подготовку специалистов на пяти основных факультетах по 11 специальностям. Численность студентов в 2002 году составляла порядка 4000 человек.
Структура МГУП включает 30 кафедр, на которых работает 400 преподавателей (в их числе 72 профессора и доктора наук, 233 доцентов и кандидатов наук).

Институты 
С 2013 года факультеты реорганизованы в институты:
 Институт принтмедиа и информационных технологий
 Институт издательского дела и журналистики
 Институт коммуникаций и медиабизнеса
 Институт графики и искусства книги

Издания 
 «Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела»;
 «Вестник Московского государственного университета печати»;
 газета «Мир Печати»;
 газета студенческого самоуправления «Клише»;
 газета «Нонпарель».

Известные преподаватели и выпускники 
 См. :Категория:Преподаватели Московского университета печати
 См. :Категория:Выпускники Московского университета печати

См. также 
 Другие полиграфические учебные заведения

 Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Фёдорова
Ленинградский высший художественно-технический институт
Высшая школа печати и медиатехнологий
 Украинская академия печати

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1930 году в России
Учебные заведения, расформированные в 2015 году
Издательское дело в России
Полиграфические вузы
Исчезнувшие университеты Москвы
Московский политехнический университет